Джеймс Сандерсон:
* Сандерсон, Джеймс (1741—1798) — британский политик, член парламента, лорд-мэр Лондона (1792).
 Сандерсон, Джеймс — шотландский кёрлингист.